Manthey Racing - немецкая автогоночная команда. Известна прежде всего успехом в гонке 24 часа Нюрбургринга в 2006-2009гг.

История
Фирма Manthey Racing GmbH была основана Олафом Мантеем в 1996г. в Рейнбрайтбахе. Её специализацией была постройка гоночных автомобилей на базе машин Порше. Также с 1997г. по просьбе некоторых клиентов фирма занимается доводочными работами для дорожных машин. Расширение деятельности компании потребовало переезда в Нюрбург в Доттингене, напротив гоночного кольца Нюрбургринг.

Автоспорт
С самого своего основания Manthey Racing участвует в Суперкубке Порше и добивается существенных успехов в нем до конца 90-х гг. Также в 1999г. команда победила в гонке 24 часа Ле-Мана в классе GT.

В 2001г. команда дебютировала в ДТМ с гонщиками Патриком Хьюсманом и Берндом Майландером на машинах Mercedes-Benz CLK, Марсель Тиманн заменял Майландера на нескольких гонках. На последнем этапе в Хоккенхайме Майландеру удалось добиться победы. Также в ходе сезона трижды команда приводила своих гонщиков на подиум. В целом команда завершила сезон на 3м месте. Однако в 2002г. концерном было построено лишь 4 новых машины, которые достались заводским командам, а Manthey Racing была вынуждена выступать на машинах прошлого года. Это не позволило её гонщикам завоевать хоть одно очко и в конце сезона команда покинула ДТМ, а также и Суперкубок Порше, результаты в котором упали.

В итоге в 2003г. команда обратилась к VLN и гонке 24 часа Нюрбургринга, где участвовала с собственным Порше 996 GT3. После двух подиумов в 2003 и 2004гг., а также 9го места из-за аварии в 2005г. команда наконец выиграла в 2006г., а также вновь повторила свой успех в 2007 и 2008гг. Причём с 2007г. команда выступает уже на новом Порше 997. Причём в 2008г. второе место неожиданно заняла старая машина, с которой команда участвовала с 2003 по 2006гг.

Достижения
 1996: 4. место в командном зачете в Суперкубке Порше 
 1997: 1е и 2е место в личном зачете в Суперкубке Порше (Патрик Хьюсман и Оливер Матай), а также победа в командном зачете.
 1998: 1е и 2е место в личном зачете в Суперкубке Порше (Патрик Хьюсман и Оливер Матай), а также победа в командном зачете.
 1999: Победа в классе GT в гонке 24 часа Ле-Мана (Porsche)
 1999: Победа в личном (Патрик Хьюсман) и командном зачетах в Porsche Supercup
 2000: Победа в личном (Патрик Хьюсман) и командном зачетах в Porsche Supercup
 2001: 3е место  командном зачете в DTM (Mercedes-Benz CLK)
 2001: 3е место в командном зачете в Porsche Supercup 
 2002: 4е место в командном зачете Porsche Supercup
 2003: 3е место в гонке 24 часа Нюрбургринга
 2004: 3е место в 24 часах Нюрбургринга
 2005: 9е место в 24 часах Нюрбургринга
 2006: Победа в 24 часах Нюрбургринга (Лукас Лур, Тимо Бернард, Майк Роккенфеллер и Марсель Тиманн)
 2007: Победа в 24 часах Нюрбургринга (Тимо Бернард, Ромен Дюма, Марсель Тиманн и Марк Либ)
 2008: Победа в 24 часах Нюрбургринга (Тимо Бернард, Ромен Дюма, Марсель Тиманн и Марк Либ)
 2009: Победа в 24 часах Нюрбургринга (Тимо Бернард, Ромен Дюма, Марсель Тиманн и Марк Либ)
 2018: Победа в 24 часах Нюрбургринга 
 2021: Победа в 24 часах Нюрбургринга

Ссылки
 Manthey Racing 

Команды DTM
Автогоночные команды Германии